Il campione (The Champ) – film del 1931
 Il campione (The Champ) – film del 1979
 The Champ – videogioco del 1989